Термин нормализација има више значења.

 Нормализација (статистика)
 Нормализација (металургија)
 Нормализација (социологија)